Osoby o tym nazwisku:
 Dariusz Michalczewski – polski i niemiecki bokser
 Wincenty Michalczewski – oficer Wojska Polskiego II RP
 Szymon Michalczewski – major Gwardii Konnej Koronnej

Zobacz też 
 Michalczewski – polska firma transportowa z siedzibą w Radomiu